Atsushi Matsuura kan henvise til:

 Atsushi Matsuura (fodboldspiller, født 1981) - japansk fodboldspiller født i 1981
 Atsushi Matsuura (fodboldspiller, født 1982) - japansk fodboldspiller født i 1982